Кьоселари () е село в централната част на Северна Македония, община Джумайлия (Лозово).

География 
Селото е разположено в областта Овче поле, на около 4 километра източно от общинския център Джумайлия (Лозово).

История 
През XIX век Кьоселари е смесено българо-турско село в Щипска кааза, нахия Овче поле на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 година Кюселери има 230 жители, от които 20 българи християни и 210 турци.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

На етническата си карта от 1927 година Леонард Шулце Йена показва Кьоселер (Köseler) като турско село.

Бележки 

Села в община Джумайлия